

Plaatsen
Magas (Rusland), de hoofdstad van de Russische autonome deelrepubliek Ingoesjetië
 Maghas (Alanen), de middeleeuwse hoofdstad van de Alanen
 De voormalige naam van Zaboli, een stad in Iran
 Mazaj (ook wel Magas), een dorp in de provincie Semnan (Iran)

Personen
 Akhmed Yevloyev (nom de guerre Magas), de Ingush-aanvoerder van het Kaukasisch Front
 Magas van Macedonië, een Grieks-Macedonisch edelman en vader van Berenice I van Egypte
 Magas van Cyrene, kleinzoon van de vorige, een Grieks-Macedonisch gouverneur en later koning van Cyrene
 Magas van Egypte, kleinzoon van Magas van Cyrene

Biologie
 Magasella, een genus van de armpotigen